Агенция „Книжнина“ – предприятие за разпространяване на българска и чужда книга, основано в София през 1913 г. от библиографи и съществувало до 1921 г. Подпомага първият Български библиографски институт (1919) при основаването му.

Култура на България